Андреј Медведев је освојио турнир. У финалу је победио Серђија Бругеру резултатом 7:5, 6:1, 6:3.

Носиоци

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Монте Карло мастерс
Тенис 1994.